jadłowstręt psychiczny ()
 Anorexia Nervosa – francuska grupa muzyczna